«5-я волна» () — американский постапокалиптический фильм 2016 года режиссёра Дж. Блэйксона, по одноимённому роману Рика Янси.
В главных ролях — Хлоя Грейс Морец, Ник Робинсон, Алекс Роу и Майка Монро.
Премьера в США состоялась 22 января 2016 года, в России — 21 января 2016 года.

Сюжет

Пролог 
Кэсси Салливан (Хлоя Грейс Морец), вооружённая винтовкой M-4, выходит из леса и осматривает заброшенную бензоколонку с магазином. Там она находит вооружённого мужчину, который просит ему помочь. Кэсси просит его вытащить руку из-за пазухи, видит блеск металла и стреляет. Оказывается, что в руке у погибшего был стальной крест. Героиня описывает эти события в дневнике и спрашивает себя, как бы поступила «прежняя Кэсси», школьница старших классов и чирлидер школьной команды по футболу.

Инопланетное вторжение 
«Прежняя» Кэсси живёт в семье, состоящей из отца, матери и младшего брата, и тайно влюблена в футболиста Бена Пэриша (Ник Робинсон). В день вторжения она вместе с родителями видит по телевизору новости об огромном инопланетном корабле, передвигающемся над Огайо (США) и даже наблюдает его в небе вместе с семьёй.

Через 10 дней бездействия инопланетяне вдруг наносят удар по жителям Земли, отключив все электронные приборы (Первая Волна): перестают работать мобильные телефоны, происходят аварии, самолёты падают с неба. После этого Салливаны перебираются за город. Когда Кэсси с братом Сэмом набирают воду в ручье, вдруг начинается цунами (Вторая Волна). Сестре и брату удаётся спрятаться от наводнения на дереве, однако крупные прибрежные города попросту смыты с лица Земли.

За Второй Волной следует Третья Волна — модифицированный пришельцами птичий грипп, который убивает, в частности, мать Кэсси. Выжившие люди пытаются спастись в лагерях. В один из таких лагерей уходят Оливер Салливан (Рон Ливингстон) со своими детьми. В лагере отец даёт дочке пистолет M1911 и наказывает никому не верить.

Вскоре в лагерь прибывают военные, у которых почему-то работают электроприборы и машины (HMMWV). Они предлагают эвакуировать детей на военную базу , а взрослых собирают в столовой. Полковник Вош (Лев Шрайбер) объясняет выжившим, что началась Четвёртая Волна, в ходе которой пришельцы («Иные») научились маскироваться под людей. Они предлагают всем взрослым поехать в другой лагерь и пройти проверку. Выжившие не согласны. Начинается перестрелка, которая заканчивается гибелью всех взрослых жителей лагеря. Кэсси, которая выбежала из автобуса, чтобы забрать медвежонка своего брата, и не успела уехать, видит сцену бойни. Она берёт автомат и принимает решение идти спасать брата.

Подростки против пришельцев 
Покинув бензоколонку (начало фильма), Кэсси выходит на  шоссе, полное разбитых машин, там же лежит труп. Раздаются выстрелы, девушку ранит в ногу невидимый снайпер. Кэсси пытается отстреливаться, но теряет сознание.

Неделю спустя она приходит в себя в доме Эвана Уокера (Алекс Роу), который перевязал ей рану. Кэсси находит свой пистолет и пытается уйти, но Эван показывает ей человека с оружием и объясняет, что это Иной, который патрулирует местность. Кэсси говорит, что ей надо идти спасать брата и Эван вызывается сопроводить её.

Тем временем на военной базе дети проходят курс военной подготовки. Бена обучают убивать Иных. Военные объясняют, что пришельцы — это некий паразит, обитающий в мозгу человека и парализующий его волю. Бена просят убить человека, которого поработил пришелец — это своего рода инициация, позволяющая вступить в ряды солдат. Бен Пэриш возглавляет взвод подростков, в котором служит Сэм.

Кэсси c Эваном находят в лесу заброшенную машину и ночуют в ней. Но, когда на машину нападают Иные в образе людей, Эван демонстрирует нечеловеческие способности, и Кэсси понимает, что он Иной. Эван сознаётся в этом и рассказывает девушке, что на военной базе Райт-Паттерсон инопланетяне превращают детей в детей-солдат, чтобы «зачистить» Землю.
Кэсси всё равно идёт спасать брата и запрещает Эвану идти за ней.

Тем временем полковник Вош отправляет отряд Бэна Пэриша на военное задание. Военные снабжают подростков касками с прибором, показывающим присутствие иных. Во время передышки после боя Рингер (Майка Монро) вытаскивает у себя из шеи вживлённую капсулу и начинает «светиться» как Иные. Подростки понимают, что всё это время стреляли по людям и что они и есть Пятая Волна. Пэриш, который оставил Сэма на базе, решает вернуться за ним.

Кэсси и Бен встречаются на военной базе, где им помогает неожиданно появившийся Эван. Он говорит, что заложил бомбы и просит ребят действовать побыстрее. Когда всё вокруг начинает взрываться, полковник принимает решение эвакуировать детей. Кэсси, Бен и Сэм убегают с базы, спасаясь от преследующего их вертолёта Воша. Когда земля под ними начинает проваливаться, подростков спасает Рингер на внедорожнике HMMWV.
Фильм заканчивается сценой у костра, возле которого сидят бойцы отряда Пэриша, а также Кэсси. Подростки явно не собираются сдаваться.

В ролях

Создание 
Sony Pictures Entertainment приобрела права на экранизацию трилогии «5-я волна» за шестизначную сумму, продюсерами выступают Грэм Кинг и Тоби Магуайр.

В апреле 2014 года было объявлено, что Хлоя Грейс Морец сыграет главную роль, Кэсси Салливан, снимать фильм будет Дж. Блэйксон, а сценарий напишет Сюзанна Грант.

27 июня 2014 Ник Робинсон и Алекс Роу присоединились к актёрскому составу в качестве Бена Пэриша и Эвана Уокера соответственно.

14 июля 2014 была объявлена дата премьеры — 29 января 2016.

6 августа 2014 стало известно, что Лев Шрайбер сыграет злодея в фильме.

11 августа 2014 Майка Монро получила роль Рингер.

В сентябре 2014 к актёрскому составу присоединились Закари Артур в роли Сэмми, брата Кэсси и Тони Револори в роли Дамбо.

В октябре 2014 было объявлено, что в фильме также снимутся Рон Ливингстон, Мэгги Сифф и Талита Бейтман.

30 апреля 2015 премьеру фильма перенесли на 15 января 2016 года. 11 декабря 2015 премьеру сдвинули на неделю позже — на 22 января 2016.

Съёмки начались 18 октября 2014 и проходили в Атланте.

Отзывы и оценки 
Фильм получил в большей степени негативные отзывы. По данным агрегатора Rotten Tomatoes, только 16 % из более чем сотни обзоров были положительными. Из 33 обзоров, учтённых агрегатором Metacritic, только 2 были положительными. Негативно о фильме отзывались, среди прочих, авторы изданий Entertainment Weekly, Hollywood Reporter, New York Times.

В российской прессе, по данным агрегатора «Критиканство», положительных рецензий не было совсем, отрицательные опубликовали «Российская газета», «Известия», «Мир фантастики». Фильм ругали за банальный сюжет, слабые спецэффекты, неубедительную актёрскую игру.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2016 года
Фантастические фильмы 2016 года
Фильмы-драмы США
Научно-фантастические фильмы США
Апокалиптические фильмы
Экранизации литературных произведений фантастики
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы о вторжении пришельцев
Фильмы про вирусы
Фильмы на английском языке
Фильмы Дж. Блейксона
Фильмы с музыкой Генри Джекмана